Синяя () — река в Якутии (Россия), левый приток Лены.

Длина — 597 км, площадь бассейна — 30 900 км².

Берёт начало и течёт по Приленскому плато, по территории трёх районов республики — Верхневилюйского, Горного и Хангаласского.

В низовьях — памятник природы «Синские столбы».

Левые притоки: речки Матта, Мэхэлэ, Нуоралдьыма, Харыйа урэх. Правые притоки р. Хандарыма, Аппайа, Чына, Харыйа урэх и другие.

Гидрология 
Среднегодовой расход воды в нижнем течении — 42 м³/с. Питание преимущественно снеговое.

Примечания

Литература 
 

Притоки Лены
Реки Верхневилюйского улуса
Реки Горного улуса
Реки Хангаласского улуса